Kauppinen est un patronyme et toponyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1889-1927), homme politique finlandais
 (née en 1955), chanteuse finlandaise
Jarkko Kauppinen (né en 1982), biathlète finlandais
Kauko Kauppinen (né en 1940), joueur finlandais de basket-ball
Liisa Kauppinen (née en 1939), militante sourde finlandaise 
 (né en 1979), joueur finlandais de hockey sur glace
Pasi Kauppinen (né en 1978), bassiste et compositeur finlandais
, homme d'affaires américain en jeux vidéo

Toponyme

, village du comté de Norrbotten

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois